Eastmain heißen:
Rivière Eastmain (Eastman River) zur James Bay in Québec, Kanada
Eastmain (Québec), Cree-Dorf am gleichnamigen Fluss